Андрей Владимирович Кохман (; ) — украинский футболист, нападающий

Биография 
В ДЮФЛ выступал за УФК «Львов» и «Сокол-Рух» (Львов). В 2008 году попал в дубль луганской «Зари», в сезоне 2008/09 провёл 30 матчей и забил 6 мячей в молодёжном первенстве. Всего за дубль луганской «Зари» провёл более ста матчей и отметился 19 голами.

8 августа 2009 года дебютировал в Премьер-лиге в матче против львовских «Карпат» (4:0). В 2014 году усилил состав стрыйской «Скалы», где провёл два сезона, забив 6 мячей в 35 играх. Зимой 2016 года перебрался в черновицкую «Буковину». 1 декабря 2016 года прекратил сотрудничество с черновицкой командой.

В 2017 году выступал за любительский клуб «» (Сосновка), а с лета 2018 является игроком второлигового клуба «Калуш».

Достижения 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Украины: 2011/12

Статистика

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Скала» Стрый (2004)
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Калуш»
Игроки ФК «Прикарпатье» (1998)
Игроки ФК «Ужгород»